Jarillas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Jarrillas (ort), Guanajuato, Huanímaro, 
 Jarillas, Aguascalientes, ort, Asientos, 

Robotskapade Mexikoförgreningar